Francisco José puede referirse a:

 Francisco José I de Austria (1830-1916), emperador de Austria entre 1848 y 1916;
 Francisco José I de Liechtenstein (1726-1781), príncipe de Liechtenstein (durante 1772-1781).
 Francisco José II de Liechtenstein (1906-1989), príncipe de Liechtenstein (durante 1938-1989).
 Francisco José de Liechtenstein (1962-1991), príncipe de Liechtenstein (hijo del anterior).

Lugares
 Tierra de Francisco José, en Rusia;
 Glaciar de Francisco José, en Nueva Zelanda.